Le Windy City Open féminin 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Laura Massaro gagne son premier Windy City Open face à Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Féminin 2014
Squash en 2014
Sport à Chicago en 2014
Sport aux États-Unis en février 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014